České příjmení Hrubín (Hrubínová) nosí více různých osobností:
 František Hrubín
 Markéta Hrubínová

Externí odkazy 
 

Česká příjmení